Натуральне число 450
 450 рік до нашої ери
 450 рік нашої ери